Noche de bodas puede referirse a:

 Noche de bodas, programa de la televisión de España emitido en 2010.
 Noche de bodas, película de Argentina dirigida en 1942 por Carlos Hugo Christensen.
 Noche de bodas, película estadounidense de suspense de 2019.
 Mi noche de bodas, película española de 1961 dirigida por Tulio Demicheli.